Stakete bezeichnet:
 im Bauwesen ein Stakholz
 im Treppenbau einen senkrechten Geländerstab
 eine senkrechte Zaunlatte, siehe Zaun#Staketenzaun

Siehe auch:
 Stake
 Stakeholder